Епуря́ну — румынская фамилия.
 Епуряну, Александр Иванович (род. 1986) — молдавский и российский футболист.
 Епуряну, Манолаке Костаке (1823—1884) — румынский политический деятель.
 Епуряну, Сергей Иванович (род. 1976) — молдавский футболист.